Termin -{NAD(P)H2 dehidrogenaza (FMN) (nespecifična)}- ima više značenja.

 FMN reduktaza, enzim
 Riboflavin reduktaza (NAD(P)H), enzim